Diese Liste enthält alle Länderspiele der uruguayischen Fußballnationalmannschaft der Männer der Asociación Uruguaya de Fútbol, die von der FIFA und rsssf.com gelistet werden. Nicht alle Spiele werden in beiden Listen geführt, daher sind hier zwei Nummern-Spalten vorhanden.

Erklärungen 
 Nr. (R) – Nummer gemäß der Statistik bei rsssf.com
 Nr. (F) – Nummer gemäß der Liste der FIFA
 Datum – Datum des Spieles gemäß rsssf.com, Abweichungen bzgl. des Datums werden unter "Bemerkungen" genannt.
 Ergebnis – Ausgang des Spieles aus Sicht Uruguays (grüner Hintergrund = Sieg, gelber Hintergrund = Remis (einschl. im Elfmeterschießen entschiedene Spiele), roter Hintergrund = Niederlage)
 Gegner – Flagge der gegnerischen Mannschaft zum Zeitpunkt des Spieles und Wiki-Link zur jeweiligen Nationalmannschaft
 H/*/A – Heimspiel, Spiel auf neutralem Boden oder Auswärtsspiel
 Austragungsort – Ort des Spieles und Land zum Zeitpunkt des Spieles, falls das Spiel nicht in Uruguay stattfand
 Anlass – Grund des Spieles. Alle Spiele außer WM-Spiele, WM-Qualifikationsspiele, Spiele bei den Olympischen Spielen und der Copa América werden von der FIFA als Freundschaftsspiele eingestuft.
 Bemerkungen – Nennt besondere Ereignisse oder Abweichungen in den Statistiken

1902 bis 1909

1910 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 
Stand: 2. Dezember 2022

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Uruguay spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder und als erstes CONMEBOL-Mitglied gegen eine europäische Mannschaft (Jugoslawien), eine nordamerikanische Mannschaft (Vereinigte Staaten) und eine ozeanische Mannschaft (Australien) sowie Argentinien, die DDR, Deutschland, Frankreich, Indien, Indonesien, Italien, Jamaika, Malaysia, Marokko, die Niederlande, Norwegen, Peru, Schottland, die Schweiz, Südkorea, Tschechien und am 21. Juni 2013 gegen Tahiti. Uruguay ist bisher einziger südamerikanischer Gegner von Luxemburg und Singapur, war der einzige südamerikanische Gegner des Saarlands und fügte diesem sowie Brasilien und Schottland die höchste Niederlage bei.

Spielstädte

Siehe auch 
Liste der Länderspiele der uruguayischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Einzelnachweise 

Liste (Fußballländerspiele)
!Landerspiele